Szwajcaria:
 Teufen – gmina w kantonie Appenzell Ausserrhoden

Inne:
 Teufen – ród

Zobacz też:
 Freienstein-Teufen